

Persone 
 Anna Line – martire cattolica inglese, venerata come santa
 Helga Liné – attrice tedesca
 Katty Line – cantante francese
 Marie Line – cantante francese

Altro 
 LINE – azienda di trasporto pubblico italiana
 Líně – comune del distretto di Plzeň-sever in Repubblica Ceca
 Line – film del 1961, diretto da Nils-Reinhardt Christensen
 Line – ghiacciaio vallivo situato sulla costa di Borchgrevink, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide
 Line – applicazione di messaggistica istantanea
 Line – singolo del gruppo musicale lettone Triana Park del 2017
 Line – opera teatrale in atto unico di Israel Horovitz del 1967
 Line TV – servizio streaming gratuito attivo in Taiwan e Thailandia